Heksloot (watergang), sloot en of watergang in de Hekslootpolder
 Heksloot, deelgebied van recreatiegebied Spaarnwoude tussen Spaarndam en Haarlem-Noord
 Hekslootpolder, polder tussen Spaarndam en Haarlem-Noord